Экономи́ческая антрополо́гия () — научная дисциплина, возникшая в XX в. на пересечении предметов антропологии, социологии и истории экономики. В рамках направления изучаются проблемы развития хозяйства первобытных, примитивных, докапиталистических обществ.

Престижная экономика 
Подлинным основателем экономической антропологии является английский этнограф, антрополог и социолог польского происхождения Б. Малиновский (1884—1942). Благодаря нескольким годам жизни, проведённым среди дикарей, полевым исследованиям, которые учёный проводил на о. Маилу (1914), Тробриандских островах (1915-18), Южной Африке, Северной Родезии, Кении, Танганьике (1934), Мексике (1940-41), Б. Малиновскому удалось собрать бесценный материал о социально-экономической организации примитивных обществ. Одним из важнейших идей английского специалиста явилось открытие т. н. «престижной экономики», основными формами которой являются дарообмен (т. н. «реципрокность» (англ. reciprocity) — обмен дарами в рамках социальной горизонтальной сети), пиры, праздники, ритуальное взаимное одаривание («потлач»), ритуальный круговой обмен («кула»). В работах учёного просматривается идея принципиального отличия экономических отношений в рамках цивилизованного и примитивного обществ.

Примитивная и архаичная экономика 
Другим крупнейшим теоретиком в рамках экономической антропологии является венгерский экономист, антрополог и социолог К. Поланьи (1886—1964). Главные идеи учёного сформулированы в посмертно изданной работе «Примитивная, архаичная и современная экономика: эссе Карла Поланьи» (Primitive, Archaic and Modern Economics: Essays of Karl Polanyi) (1968). Его главной заслугой стало выделение в рамках предмета экономической антропологии двух основных разделов: примитивной (племенной) экономики (её изучением занимался Б. Малиновский) и архаичной экономики. Под последней учёный понимал хозяйство древних, в том числе древневосточных обществ. Ещё при жизни учёного под его редакцией вышел сборник статей «Торговля и рынок в ранних империях» (Trade and Markets in the Early Empires) (1957), посвящённый анализу именно архаичной экономики.

Одним из выводов венгерского учёного стало утверждение, что в рамках первобытного общества экономика не образует единой целостной системы (как в цивилизованном обществе). Если наш современник осознаёт хозяйство через категории «рынок», «обмен», «торговля», «собственность», то для людей прошлого (не только дикарей, но и вообще для всего населения, не включенного в капиталистическую систему) экономика неотделима от таких понятий как «семья», «религия», «политика», «культура» и т. п., иначе говоря экономическая система была встроена в социальные отношения, а не наоборот, что можно наблюдать в наши дни («договор сменил статус», или «общество заменило общину» и таким образом на сегодняшний день доходы человека не определяются социальным статусом, а сами стали определять его).

Полевые исследования подтверждают идеи К. Поланьи. Известный американский антрополог М. Мид (1901-78), проводившая изучение племенного хозяйства на острове Тау (Самоа, 1925-26); островах Адмиралтейства (1928-29), Новой Гвинее (1931-33); Бали и снова на Новой Гвинее (1936-39). В частности, она утверждает, что организация отношений собственности папуасов Новой Гвиней чрезвычайно сложна и связана с родственными и религиозными аспектами.

Субстантивизм и формализм 
Ещё одной заслугой К. Поланьи, стало выделения в рамках экономической антропологии особого методологического подхода — т. н. «субстантивизма» — концепции, в рамках которой утверждается, что отличие докапиталистических и капиталистической систем носит не только количественный, но и качественный характер. Противники данной позиции — «формалисты» — утверждают о принципиальном тождестве всех экономических систем и возможности их исследования при помощи инструментария современной экономической науки — в частности, в рамках предельного анализа.

Ссылки 
 Статья Ю. И. Семенова «Экономическая антропология»
 Экономическая антропология сбережений